Пинья-де-Кампос () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 12,39 км². Население — 255 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 24 км.

Покровителем города считается святой Мигель.

Население

Примечания

Ссылки 
 Más Información

Населённые пункты Паленсии
Населённые пункты Леона
Населённые пункты Вальядолида
Населённые пункты Саморы
Муниципалитеты Паленсии